Якуб Шиндел (; род. 24 января 1986, Йиглава, Чехословакия) — бывший чешский хоккеист, центральный нападающий. Воспитанник пражской «Славии». В настоящее время является хоккейным судьей, начиная с сезона 2019/20 работает на матчах чешской Экстралиги. Его отец — знаменитый чехословацкий вратарь Яромир Шиндел, дядя Роман был защитником.

Карьера 
Якуб Шиндел начал свою профессиональную карьеру в 2003 году в составе пражской «Спарты», выступая до этого за его фарм-клуб, а также вторую команду «Славии». В следующем году на драфте НХЛ он был выбран во 2 раунде под общим 54 номером клубом «Чикаго Блэкхокс». В том же году Якуб впервые в своей карьере поднялся на пьедестал почёта чешских первенств, завоевав вместе со «Спартой» бронзовые награды.

В середине сезона 2004/05 Шиндел принял решение отправиться в Северную Америку, где он стал выступать за выбравший его на драфте Канадской хоккейной лиги в 1 раунде под общим 13 номером клуб Западной хоккейной лиги «Брэндон Уит Кингз», в составе которого за оставшуюся часть сезона он набрал 40 (23+17) очков в 59 проведённых матчах. Перед началом следующего сезона Якуб вернулся в «Спарту», однако, проведя в составе будущих чемпионов Чехии лишь 12 матчей, он подписал контракт с клубом «Ласселсбергер Пльзень».

В составе своего нового клуба Шиндел выступал до 2008 года, набрав за это время 78 (50+28) очков в 152 матчах. 8 декабря 2008 года Якуб заключил соглашение с клубом финской СМ-Лиги «Пеликанз», однако спустя полгода он вернулся на Родину, будучи отданным в аренду сроком на один сезон в клуб «Комета Брно». Сезон 2010/11 Шиндел вновь провёл в «Пеликанз», несмотря на то, что перед началом сезона он подписал контракт с другим финским клубом «Таппара» и сыграл за него 6 матчей в Европейском трофее.

6 сентября 2011 года Якуб заключил соглашение с клубом Швейцарской национальной лиги «Клотен Флайерз», однако, проведя по причине серьёзной травмы лица в его составе лишь 5 игр, 9 октября он перешёл в рижское «Динамо». 23 октября в матче против московского «Динамо» Шиндел забросил свою первую шайбу в КХЛ. Этот гол стал для Якуба также и последним в лиге, так как 18 декабря руководство латвийского клуба приняло решение расторгнуть контракт с игроком. В тот же день Шиндел заключил пробное соглашение с финским клубом «Кярпят», но 24 января 2012 года, после того, как в команду пришёл Йозеф Штумпел, Якубу пришлось покинуть клуб.

31 января Шиндел подписал контракт с другим финским клубом — «Эссят».

Международная 
В составе сборной Чехии Якуб Шиндел принимал участие в юниорских чемпионатах мира 2003 и 2004 годов, на последнем из которых он вместе с командой завоевал бронзовые награды, а также в первенствах мира среди молодёжи 2004 и 2006 годов. Также Якуб призывался под знамёна сборной для участия в матчах Еврохоккейтура в сезоне 2007/08.

Достижения 
 Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 2004.
 Бронзовый призёр чемпионата Чехии 2004.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 2 апреля 2016 года

1 — Переходный турнир.

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Якуб Шиндел на hockeysfuture.com 
 Dřív jsem trefoval sudí jako táta, říká Šindel  

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Горацка Славия»
Игроки «Брэндон Уит Кингз»
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «Млада Болеслав»
Игроки ХК «Комета»
Игроки ХК «Таппара»
Игроки ХК «Пеликанз»
Игроки ХК «Клотен»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки ХК «Эссят»
Игроки ХК «Фасса»
Игроки ХК «Ковентри Блэйз»
Игроки ХК «Морзин-Авориаз»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккейные судьи
Задрафтованные ХК «Чикаго Блэкхокс»